Особи
 Павел Врба (чеськ. Pavel Vrba, нар. 6 грудня 1963, Пршеров) — колишній чехословацький та чеський футболіст. 
 Ян Врба (чеськ. Jan Vrba, 28 січня 1982(19820128), Яблонець-над-Нисою) — чеський бобслеїст, пілот боба, виступає за збірну Чехії з 2004 року.
Географія
 Врба (Жировниця), Врба (словен. Vrba) — поселення в общині Жировниця, Горенський регіон, Словенія. 
 Врба (Луковиця), Врба (словен. Vrba) — поселення в общині Луковиця, Осреднєсловенський регіон, Словенія. 
 Врба (Добрна), Врба (словен. Vrba) — поселення в общині Добрна, Савинський регіон, Словенія. 

Інше

 6379 Врба (6379 Vrba) — астероїд головного поясу, відкритий 15 листопада 1987 року.